Штоккштадт-ам-Майн () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Ашаффенбург.  Население составляет 7451 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,86 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии